«Ванку́вер Уа́йткэпс» () — канадский футбольный клуб из Ванкувера, провинции Британская Колумбия. С 2011 года выступает в MLS, высшей профессиональной футбольной лиге США и Канады.

История 
Команда с таким названием существовала в Ванкувере с 1974 года, но современный клуб формально не имеет никакого отношения к своим предшественникам кроме названия и клубных цветов. Заявление о создании в Ванкувере клуба для участия в MLS было сделано 18 марта 2009 года. Эта дата считается днём рождения клуба, хотя фактически он начал своё существование и провёл первый матч лишь в 2011 году.

Свой первый сезон в MLS «Ванкувер Уайткэпс» провёл в 2011 году, результаты клуба в нём оказались неудачными, он выиграл лишь 6 матчей из 34 и стал худшим клубом лиги. В Первенстве Канады, турнире в котором определяется представитель Канады в Лиге чемпионов КОНКАКАФ, «Уайткэпс» дошёл до финала где уступил «Торонто».

Принципиальными соперниками клуба являются географические соседи «Сиэтл Саундерс» и «Портленд Тимберс», противостояние с которыми идёт со времён ещё предшествующих MLS. Большую часть своего дебютного сезона клуб проводил домашние игры на стадионе «Эмпайр Филд», но в конце сезона переехал на открытый после реконструкции «Би-Си Плэйс», который вмещает на футбольных матчах 22 120.

Одним из совладельцев клуба является знаменитый баскетболист Стив Нэш.

Название «Уайткэпс» (, «белые вершины») происходит от географических достопримечательностей в окрестностях Ванкувера — гор, покрытых снегом, лежащих к северу от города и белых «барашков» волн Тихого океана, омывающего город с запада.

Основной состав

Игроки в аренде

Атрибутика

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Экипировка

Достижения 
 Первенство Канады:
 Победитель (1): 2015
 Финалист (5): 2011, 2012, 2013, 2016, 2018

Список тренеров 
  Тейтур Тордарсон (2 сентября 2010 — 30 мая 2011)
  Том Соун (30 мая — 25 октября 2011, )
  Мартин Ренни (26 октября 2011 — 29 октября 2013)
  Карл Робинсон (16 декабря 2013 — 25 сентября 2018)
  Крейг Далримпл (25 сентября — 7 ноября 2018, )
  Марк Дос Сантос (7 ноября 2018 — 27 августа 2021)
  Ванни Сартини (27 августа — 30 ноября 2021, ; 30 ноября 2021 — )

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

Клубы MLS
Футбольные клубы Канады
Спортивные клубы Ванкувера